Karel I van Napels (1227-1285), zoon van Lodewijk VIII van Frankrijk, koning van Napels (1266-1285)
 Karel II van Napels (1254-1309), zoon van deze, koning van Napels (1285-1309)
 Karel Martel van Anjou (1271-1295), zoon van deze, titulair koning van Hongarije (1290-1295)
 Karel van Calabrië (1298-1328), zoon van Robert van Napels, hertog van Calabrië